Ahau ist

 Ahau (Fidschi), Hauptort auf der Insel Rotuma
 die alte Schreibung des Maya-Wortes Ajaw
 Kinich Ahau, ein Maya-Gott